Natrup ist der Name folgender Ortschaften
 Natrup (Hagen), Ortsteil der Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Natrup (Hilter), Ortsteil der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Natrup (Havixbeck), Ortsteil der Gemeinde Havixbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen